Wichura ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wichura (1808–1862), preußischer Landrat und Abgeordneter
 Ernst Wichura (≈1815–1843), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Georg Wichura (1851–1923), preußischer General der Infanterie
 Max Ernst Wichura (1817–1866), preußischer Regierungsrat und botanischer Reisender